Роман Александрович Савушкин (род. 5 ноября 1977 года, Ленинград, СССР) — научный деятель, автор патентов, менеджер в сфере железнодорожного и машиностроительного бизнеса. Кандидат технических наук, профессор.

Библиография 
 Вагоны и вагонное хозяйство,№ 2, 2019. Устройство сочленения грузовых вагонов: результаты разработки и испытаний. Башкиров К.В., Пономарев С.А., Пивнев С.А, Савушкин Р.А.
 Наукоемкие технологии в машиностроении, № 6, 2018 г. Наукоемкие технологии производства литых упоров, объединенных в составе хребтовой балки грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. Р. А. Савушкин, К. В. Кякк, О. А. Бройтман, А. С. Кононенко, М. И. Терентьев, С. А. Бородин.
 Вагоны и вагонное хозяйство, № 2, 2018 г. Технико-экономические характеристики и особенности конструкции вагонов с осевой нагрузкой 27 тс. Савушкин Р. А., Орлова А. Ю. Новоселов, А. А. Меркулов.
 Техника железных дорог, № 1, 2018 г. Разработка новых методов определения силовых факторов воздействия грузовых вагонов на путь. Д. В. Шевченко, Р. А. Савушкин, Е. А. Рудакова, Я. О. Кузьмицкий, А. М. Орлова, Т. С. Куклин.
 Вагоны и вагонное хозяйство, № 2, 2017 г. О результатах ходовых и по воздействию на путь испытаний вагонов с осевой нагрузкой 27 тс на тележках модели 18-6863. Савушкин Р. А., Орлова А. М., Дмитриев С. В., Рудакова Е. А., Гусев А. В.
 Техника железных дорог, № 1, 2016 г. Определение параметров пространственного нагружения литых деталей тележки 18-9855 при проведении стендовых испытаний. (часть 1). Шевченко Д. В., Куклин Т. С., Орлова А. М., Савушкин Р. А., Дмитриев С. В., Белянкин А. В.
 Техника железных дорог, № 2, 2016 г. Определение параметров пространственного нагружения литых деталей тележки 18-9855 при проведении стендовых испытаний. (часть 2). Шевченко Д. В., Куклин Т. С., Орлова А. М., Савушкин Р. А., Дмитриев С. В., Белянкин А. В.

 Международная научно-техническая конференция «Подвижной состав 21 века (идеи, требования, проекты)», МПС РФ, ПГУПС, Санкт-Петербург, 1999 г. Исследование ходовых качеств модернизированной грузовой тележки для повышенных скоростей движения. А. М. Орлова, Р. А. Савушкин.

Примечания 

Выпускники Петербургского университета путей сообщения